

Населені пункти та їхні частини
 Вандалін — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Вандалін — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Вандалін — село в гміні Бруйце Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Вандалін — осада в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства

Примітки